Личчхавов — раннефеодальное государство в Непале, существовавшее с 400 по 750 год в долине Катманду. Династия ведёт начало из Индии, штат Бихар; столицей был город Вайшали. Государство существовало в поздневедическую эпоху, и использовало индоарийскую религиозно-политическую систему, в том числе североиндийские касты. В этом же пространстве появились буддизм и джайнизм.

Личави входили в конфедерацию из восьми племён, обитающих вдоль рек Гандак и Коси. В этот союз входили также племена Видеха, Малла и Шакья (буддийская аристократия). Род Личави был скреплён династийным браком с царём Магадхи Бимбисарой. Царь Аджатасатту, сын Бимбисары 494—462 до н. э.) около. 468 г. до н. э. победил конфедерацию после 15-летней войны, посеяв смуту среди Личави и применив тяжёлые катапульты у стен Вайшали. Описание этих событий в буддийских и джайнийских источниках противоречиво.

Позднее Личави утратили своё значение, однако сохранились на севере штата Бихар. В 320 году принцесса Личави участвовала в установлении династии Гупта.

Неясно, когда (около 200 года?) ряд семей Личави переместилась в Катманду и захватило власть в Непале. Период владычества Личави характеризуется историками как золотой век культурного подъёма и социальной гармонии.

Упоминания 
Считается, что клан Личави захватил власть в Непале после того, как нанес поражение последнему царю Кирата Гасти. В палийском каноне имеется немало упоминаний о Личави в различных контекстах, имеется также сочинение Личави-сутта, упоминания есть также а Ратана-сутте и в четвёртой части Петаваттху.

Самая ранняя запись царства Личави — надпись царя Манадевы I от 464 года с перечнем трёх предыдущих правителей. Эта надпись позволяет отождествить начало династии с концом IV века.

Правление 

Во главе государства стоял махараджа. которому помогал премьер-министр, управляющий в частности военным и другими миностерствами.

Аристократы (саманта) обладали собственной территорией и милицией, но подчинялись двору.

В период между 605 и 641 годом премьер-министр Амсуварман захватил трон.

У населения взимались налоги на землю, был также призыв на общественные работы (вишти) для правительства. Местная администрация держалась на деревенских старостах и благородных фамилиях.

Экономика 
Сельское хозяйство в первую очередь включало в себя рисоводство и производство других видов зерна. Земля принадлежала королевской семье, аристократии, храмам и браминам. Очень важно было поддерживать торговлю, так как Непал находился на торговых дорогах между Тибетом и Индией.

География 
Долина Катманду была плотно заселена, на восток до городе Банепа, а на запад до Итстинга, на северо-запад до Придхбинараяна.

В эту эпоху была воздвигнута ступа Боднатх. Город Бхагдаон (на месте Бхактапура) тогда был небольшим поселением на торговом пути.

Ступа Чабахил также была построена во время династии Личави.

В Деопатане был построен храм Шивы.

В Хадигаоне был построен храм Вишну.

На территории Катманду находились две деревни Колиграма и Дакшинаколиграма, через которые проходил главный торговый тракт.

Патан назывался Яла . Это пожалуй был самый старый город в Непале, хотя мало сооружений осталось с того периода.

В Сваямбунатхе также находилась буддийская ступа.

Правители 
Список царей имеется из источника Тамот & Алсоп, и даёт хронологию весьма приблизительно, даты могут быть очень неточными. Список отсчитывается от Манудева, царя клана Личави времён конфедерации, который смог завладеть Амрапали, увидев её танец в столице Вайшали. Полной и надёжной хронологии этого периода не имеется.
 185 Jayavarmā (also Jayadeva I)
 Vasurāja (also Vasudatta Varmā)
 c. 400 Vṛṣadeva (also Vishvadeva)
 c. 425 Shaṅkaradeva I
 c. 450 Dharmadeva
 464—505 Mānadeva I
 505—506 Mahīdeva (few sources)
 506—532 Vasantadeva
 Manudeva (probable chronology)
 538 Vāmanadeva (also Vardhamānadeva)
 545 Rāmadeva
 Amaradeva
 Guṇakāmadeva
 560—565 Gaṇadeva
 567-c. 590 Bhaumagupta (also Bhūmigupta, probably not a king)
 567—573 Gaṅgādeva
 575/576 Mānadeva II (few sources)
 590—604 Shivadeva I
 605—621 Амсуварман
 621 Udayadeva
 624—625 Dhruvadeva
 631—633 Bhīmārjunadeva, Jiṣṇugupta
 635 Viṣṇugupta — Jiṣṇugupta
 640—641 Bhīmārjunadeva / Viṣṇugupta
 643—679 Нарендрадева
 694—705 Shivadeva II
 713—733 Jayadeva II
 748—749 Shaṅkaradeva II
 756 Mānadeva III
 826 Balirāja
 847 Baladeva
 877 Mānadeva IV

Примечания

Литература 
 Michael Witzel: Das alte Indien, München 2003
 Radhakrishna Choudhary: Ajataśatru and the Licchavis of Vaiśali, in: Journal of the Oriental Institute Baroda 13 (1963)

Ссылки 
 Nandakalicchavi Sutta über die Licchavier. SN 55.30
 Sārandada Sutta. AN VII.19
 Sīha Sutta. AN VIII.12
 palikanon.de: Licchavi (englisch)
 asianart.com: The Licchavi Kings
 Licchavi Sutta Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu

История Непала
Появились в 400 году
Исчезли в 750 году